Pomodoro (dt. Goldapfel) ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Pomodoro (* 1926), italienischer Bildhauer
 Giò Pomodoro (1930–2002), italienischer Bildhauer, Reliefkünstler und Architekt

Siehe auch:

 Pomodoro-Technik, Technik für das persönliche Zeitmanagement
 Il pomo d’oro